Премьер-министр Сент-Китса и Невиса — глава правительства и исполнительной власти Сент-Китс и Невиса.

Другое название крупнейшего в стране острова Сент-Китс, — Сент-Кристофер (), — равноценно при использовании в наименовании страны либо её должностных лиц.

Диаграмма пребывания в должности

Главные министры Сент-Китса — Невиса — Ангильи (колония, 1960—1967) 

Гла́вный мини́стр Сент-Ки́тса — Не́виса — Анги́льи () — в колонии Великобритании Сент-Китс — Невис — Ангилья (до 31 мая 1962 года входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьеры Сент-Китса — Невиса — Ангильи (ассоциированное государство, 1967—1983) 

Премье́р Сент-Ки́тса — Не́виса — Анги́льи () — в государстве Сент-Китс — Невис — Ангилья, являвшемся федерацией трёх островов и имевшем статус ассоциированного с Великобританией государства, глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

В 1980 году Ангилья вышла из состава федерации, после чего из названия страны и наименования должности главы правительства было исключено слово Ангилья.

Премьер-министры Сент-Китса и Невиса (с 1983)

Премьер-министры Федерации Сент-Китса и Невиса 

Премье́р-мини́стр Сент-Ки́тса и Не́виса () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии.

Политическая система Сент-Китса и Невиса определяется как федеративная парламентская монархия, возглавляемая монархом Сент-Китса и Невиса (в настоящее время король Карл III). Поскольку монарх не может находиться во всех Королевствах Содружества, он назначает генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве короля Сент-Китса и Невиса. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

Премьер-министры Невиса 

Премье́р-мини́стр Не́виса () — глава правительства Невиса, острова, являющегося частью Федерации Сент-Китс и Невис с правом выхода из её состава.

См. также 
 Генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Сент-Китса и Невиса 

Сент-Киттс и Невис